Ри́мское — деревня в составе Пяльмского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположена вблизи автодороги Пудож—Медвежьегорск, в трёх километрах к югу от посёлка Пудожгорский.

В 4 км к югу от деревни находится Пудожгорское месторождение титаномагнетитовых руд.

История 
Административный центр Римской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии (1905).

Памятники архитектуры и истории 
Сохраняются памятники истории и архитектуры:
 полуразрушенная деревянная церковь Святого Варлаама Хутынского (XIX век)
 Памятное место, где в 1919 году Петрозаводским отрядом особого назначения под командованием Н. Н. Дорофеева было остановлено наступление белогвардейских частей
 Братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

Население 
Численоость населения в 1905 году составляла 137 человек.

Примечания

Ссылки 
 Братская могила советских воинов
 Церковь Святого Варлаамия

Населённые пункты Пудожского района